Fuyao Glass Industry Group — китайская стекольная компания, один из крупнейших в мире производителей автомобильного стекла (среди основных клиентов — автомобильные корпорации Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Webasto, Bentley Motors, Land Rover, Volvo, Fiat, General Motors, Ford, Chrysler, Caterpillar, Toyota, Nissan, Honda, Hyundai Motor, SAIC Motor, GAC Group, FAW Group, Changan Auto, Chery Automobile, Geely Automobile, JAC Motors и Dongfeng Motor); входит в число крупнейших компаний страны и мира. Основана в 1987 году, штаб-квартира расположена в Фуцине.

По состоянию на 2020 год Fuyao Glass занимала 25 % мирового рынка автомобильного стекла, а в Китае — 2/3 рынка. Кроме поставок стекла автомобильным компаниям Fuyao Glass работает с мастерскими по замене стекла, выпускает стёкла для железнодорожного транспорта.

История 
В 1987 году бывший руководитель государственного стекольного завода Цао Дэван и несколько его деловых партнёров основали в городе Фуцин компанию Fuyao. Название компании складывается из первого слога топонима города Фуцин (福 fú) и китайского слова, означающего «сияние» (耀 yào). Изначально компания производила стёкла для иномарок, ввозимых в Китай. В 1989 году Fuyao Glass начала поставлять стекло в Гонконг и на автосборочный завод Peugeot в Гуанчжоу.  

В 1993 году Fuyao Glass вышла на Шанхайскую фондовую биржу. В 1996 году компания создала совместное стекольное предприятие с французской группой Saint-Gobain. В 1999 году Цао Дэван выкупил 51-процентную долю французов за 30 млн долларов. В июне 2006 года Fuyao Glass стала оригинальным производителем оборудования для General Motors.

В том же 2006 году инвестором Fuyao Glass стал американский инвестиционный банк Goldman Sachs. В марте 2007 года Fuyao Glass стала поставщиком стекла для компании Bentley Motors. К концу 2007 года зарубежные продажи Fuyao Glass составили 795 млн долларов или 28 % от общей годовой выручки. На тот момент компания являлась пятым по величине производителем автомобильного стекла в мире, занимая 60 % китайского рынка и около 3 % мирового рынка. 

В 2014 году Fuyao Glass выкупила бывший автосборочный завод General Motors в Морейне (Огайо), где в 2015 году наладила производство автомобильного стекла. Также в 2014 году компания приобрела завод листового стекла в Маунт-Зайоне (Иллинойс). В 2015 году компания вышла на Гонконгскую фондовую биржу.

Предприятия 
Предприятия Fuyao Glass расположены в 16 провинциях и городах Китая: заводы по выпуску автомобильного стекла работают в городах Фуцин, Гуанчжоу, Чунцин, Цзинмэнь, Шанхай, Сучжоу, Чжэнчжоу, Тяньцзинь, Пекин, Шэньян и Чанчунь, заводы листового стекла — в городах Фуцин, Чунцин, Бэньси и Тунляо. В Бэньси, Сюйпу и Вэньчане на Хайнане ведётся добыча кварцевого песка. Также предприятия Fuyao Glass расположены в 11 странах мира, включая США, Мексику, Россию, Германию, Словакию, Японию и Южную Корею. Шесть научно-исследовательских центров компании работают в Китае (Фуцин, Чунцин, Шанхай, Тяньцзинь), США (Огайо) и Германии. 

В США заводы автомобильного стекла расположены в Огайо и Мичигане, а завод листового стекла — в Иллинойсе. В России завод автомобильного стекла расположен в Калужской области.

Дочерние структуры 
 Fuyao Group (Hong Kong) Limited (Гонконг) 
 Rong De Investments (Гонконг) 
 Fujian Wanda Automotive Glass Industry (Фуцин)
 Fuqing Bus Glass (Фуцин)
 Fuyao Group (Fujian) Machinery Manufacturing (Фуцин)
 Fujian Fuyao Automotive Trim System (Фуцин) 
 Fujian Triplex Auto Service (Фучжоу)
 Fuzhou Fuyao Mould Technology (Фучжоу)
 Fuyao (Xiamen) Precision (Сямынь)
 Fuyao Wansheng Float Glass (Чунцин)
 Chongqing Wansheng Fuyao Glass (Чунцин)
 Fuyao Group Beijing Futong Safety Glass (Пекин)
 Tianjin Hongde Auto Glass (Тяньцзинь)
 Shanghai Fuyao Bus Glass (Шанхай)
 Shanghai Fuyao Coach Glass (Шанхай)
 Fuyao (Tongliao) Refined Aluminium (Тунляо)
 Hainan Wenchang Fuyao Silica Sand (Вэньчан)
 Benxi Fuyao Silica Sand (Бэньси)
 Xupu Fuyao Silica Sand (Сюйпу)
 Fujian Fuyao Automotive Parts Company
 Fuyao R&D institute

Зарубежные дочерние компании:
 Fuyao Glass America (Морейн, Огайо)
 Fuyao North America (Гринвилл)
 Fuyao Automotive North America (Плимут, Мичиган)
 Fuyao Europe (Лайнгартен)
 Fuyao Glass Rus (Калуга)
 Fuyao Japan (Токио)
 Fuyao Group Korea (Инчхон)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Производители стекла Китая
Производители автомобильных комплектующих Китая
Компании Фучжоу